Esperti – plurale di esperto
 Costanza Esperti – calciatrice italiana